

Geografia 
 Gazzera – sobborgo del comune di Venezia

Persone 
 Cristina Gazzera (1955) – conduttrice televisiva, showgirl, compositrice, attrice, ballerina e autrice italiana
 Costanzo Gazzera (1778-1959) – archeologo italiano
 Franco Gazzera (1912-1939) – diplomatico italiano
 Fritz Gazzera (1907-1996) –  schermitore tedesco
 Pietro Gazzera (1879-1953) – politico e militare italiano
 Romano Gazzera (1906-1985) – pittore italiano